Marre (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Marre (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia